Skorzeny ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Skorzeny (1900–1965), österreichischer Komponist
 Otto Skorzeny (1908–1975), österreichischer SS-Obersturmbannführer